Колина () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население города — 5957 человек (2007). Город и коммуна входит в состав провинции Чакабуко и Столичной области.

Территория — 971,2 км². Численность населения — 146 207 жителя (2017). Плотность населения — 150,5 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 29 км на север от столицы Чили города Сантьяго.

Коммуна граничит:
 на севере — c коммуной Ринконада
 на северо-востоке — c коммунами Калье-Ларга, Лос-Андес
 на юго-востоке — c провинцией Сантьяго
 на юго-западе — c коммуной Лампа
 на западе — c коммуной Тильтиль

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
 Коммуна Колина (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили